Vestibolo – in architettura, vano o passaggio posto tra la porta d'entrata e l'interno di un palazzo, sovente antistante le scale; a volte il termine è utilizzato per indicare uno spazio che dà adito ad altri ambienti.
 Vestibolo – in anatomia, una cavità anteposta ad altra di dimensione maggiore, come nel naso, nella bocca o in altri orifizi corporei.
 Vestiboli anatomici:
 Vestibolo – parte della bocca
 fossa del vestibolo della vagina – una parte esterna del clitoride
 Vestibolo – una parte dell'orecchio interno
 scala vestibolare – presente nell'orecchio interno da cui parte il nervo vestibolare che raggiunge i nuclei vestibolari e da qui la corteccia telencefalica
 vestibolo vulvare – porzione della vulva
 Vestibolo – in ambito ferroviario, vano cui si accede dalle porte di salita nella carrozza ferroviaria
 Vestibolo – luogo nella Divina Commedia

Altri progetti